Il singolare del Stella Artois Championships 1993 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Wayne Ferreira era il detentore del titolo ma ha perso in finale 6–3, 6–4 contro Michael Stich.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Stella Artois Championships 1993
ATP Tour 1993